Лувр — музей в Париже.
 Лувр — дворец, в котором находится музей Лувра.
 Лувр—Ланс — музей-спутник парижского Лувра в городе Ланс на севере Франции.
 Лувр Абу-Даби — музей-спутник парижского Лувра в Абу-Даби.
 Лувр (Валь-д’Уаз) — муниципалитет во Франции.
 Лувр: Последнее проклятие — компьютерная игра.

См. также 
 Пирамида Лувра — стеклянная пирамида современной постройки, служащая главным входом в Лувр.
  — выставочно-торговое пространство под садом Тюильри.
 Высшая школа Лувра